«Приключения Кроша» — семейный фильм 1961 года режиссёра Генриха Оганесяна по сценарию и одноимённой книге Анатолия Рыбакова.

Сюжет 

Девятиклассники проходят летнюю практику на автобазе. Вскоре на базе происходит ЧП: со склада пропадают новые амортизаторы. Один из учеников, Серёжа Крашенинников по кличке «Крош», решает во что бы то ни стало найти причины недоразумения.

В ролях 
 Николай Томашевский — Серёжа Крашенинников (Крош)
 Андрей Юренев — Игорь
 Никита Михалков — Вадим, приятель Игоря
 И. Погребенко — Петя Шмаков, друг Кроша
 Вера Белякова — Майка
 Е. Логинова — Надя, подруга Майки
 В. Суханов — Ваня Полекутин
 М. Сусуев — Таранов, друг Полекутина
 Николай Парфёнов — Владимир Георгиевич, директор автобазы
 Светлана Балашова — Вера Семечкина, подруга Нади
 Владимир Кашпур — Дмитрий Алексеевич Зуев, шофёр
 Владимир Калмыков — Николай Лагутин, слесарь-несун
 Нина Шатерникова — Наталья Павловна, классная руководительница
 Лариса Лужина — Зина, диспетчер
 Савелий Крамаров — Ивашкин, шофёр
 Игорь Безяев — Егорыч
 Игорь Ясулович — танцор в очках
 Георгий Тусузов — свидетель
 Яков Ленц — продавец в киоске

Факты 
 Прокат фильма — 19,2 млн зрителей
 Про последующие приключения Кроша по сценариям Рыбакова сняты телефильмы: «Каникулы Кроша» (1980), «Неизвестный солдат» (1984) и «Воскресенье, половина седьмого» (1988). Роль Кроша в этих фильмах играл Василий Фунтиков. В фильме «Минута молчания» (1971) роль Кроша исполнил Александр Кавалеров.

Ссылки 
 Наше кино
 

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Приключенческие фильмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы Генриха Оганесяна
Экранизации произведений Анатолия Рыбакова